Boliqueime - freguesia do concelho de Loulé, Algarve, Portugal
Boliqueime - sítio da freguesia de Santo António do Funchal, Região Autónoma da Madeira, Portugal

Desambiguações de topônimos